Betelgeuse steht für:

 Betelgeuse (Schiff), Öltanker (explodierte 1979 in Irland) 
 Betelgeuse, Stern im Sternbild Orion, siehe Beteigeuze
 Betelgeuse, Name des titelgebenden Geistes Beetlejuice aus dem Film Beetlejuice – Ein außergewöhnlicher Geist 
 Name für einen oberirdischen Kernwaffentest Frankreichs